Эртогрул:

 Эртогрул (1198—1281) — тюркский (представитель огузского племени кайи) правитель, отец основателя Османской династии.
 Эртогрул (1863—1890) — трехмачтовый фрегат военного флота Османской империи.
 Эртогрул Осман (1912—2009) — представитель династии Османов.